Prin rețea se înțelege în general un set de componente interconectate:
 Rețea de transport (drumuri, căi ferate)
 Rețea de telecomunicații
Rețea GSM
 Rețea electrică
 Rețele de calculatoare:
Rețea personală
Rețea locală
Rețea academică
Rețea metropolitană
Rețea de arie largă
 Rețea neuronală
 Rețea hidrografică
 Rețea de distribuție

Rețele sociale:
 Rețele infracționale, mafiote
 Rețele de spionaj
 Rețelele sociale (web) - rețele din web (Internet), care aparțin de fenomenul recent „Web 2.0”
În Mecanica fluidelor numerică
  Rețele de discretizare

Vezi și